Sergy est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Sergy (Ain), commune française de l'Ain
 Sergy (Aisne), commune française de l'Aisne

Patronyme 

 Denyse Sergy (1919-2013), poète et écrivain suisse

Voir aussi
 Cergy, commune française du Val-d'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France